Cibening (Bungursari), een plaats in Indonesië
Cibening (Pamijahan), een plaats in Indonesië
Cibening (Setu), een plaats in Indonesië